David Baird  az Amerikai Egyesült Államok szenátora (New Jersey, 1918–1919).

Élete

Források

További információk

Kapcsolódó szócikkek
 Az Amerikai Egyesült Államok korábbi szenátorainak listája

New Jersey állam szenátorai
Camdeniek
1839-ben született személyek
1927-ben elhunyt személyek
Bottal létrehozott amerikai szenátor cikkek